Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1929 werd op 9 en 10 februari in het Frogner Stadion te Oslo gehouden.

Titelverdediger was Clas Thunberg, die in het Eisstadion in Davos wereldkampioen was geworden. Clas Thunberg prolongeerde zijn titel, zijn vierde in totaal.

Eindklassement 

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1929
Langebaanschaatsen in 1929
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1929